Карл Вийо Халме (; ) — финский футболист, вратарь. Участник летних олимпийских игр 1936 года. Холме считается одним из лучших вратарей Финляндии.

Биография 
Халме начал свою карьеру в рабочей группе Дюру, играя в финской спортивной федерации рабочих (TUL). Из-за гражданской войны 1918 года финский футбол был разделен. TUL и финскую футбольную федерацию (SPL) имели свои собственные лиги. Национальная сборная состояла только из игроков SPL .

Халме представлял TUL на Летней Спартакиаде 1928 года в Москве, хотя социал-демократы TUL запретили своим спортсменам участвовать в играх красного спортивного интернационала. Все спортсмены, участвовавшие в Спартакиаде, были исключены из TUL, а Халме остался без команды .

В 1931 Халме стал игроком клуба ХИК, что позволило ему играть за национальную сборную . Дебют состоялся 16 мая 1932 года в товарищеском матче против шведов. В составе сборной на летних Олимпийских играх 1936 Халме был одним из восьми бывших игроков TUL, которые перешли на сторону SPL .

Достижения 
 Чемпион финской спортивной федерации рабочих: 1927

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК ХИК
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года